

Geografia 
 Manchester – miasto w północno-zachodniej Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester (Greater Manchester)
 City of Manchester – dystrykt (unitary authority) hrabstwa Wielki Manchester (Anglia)
 port lotniczy Manchester

 Manchester – region Jamajki

Miejscowości w USA:
 Manchester – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Manchester – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Talbot
 Manchester – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Scott
 Manchester – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Manchester – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Manchester – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Mendocino
 Manchester – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Clay
 Manchester – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Manchester – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Carroll
 Manchester – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Manchester – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Manchester – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis
 Manchester – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Manchester – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Manchester – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Manchester – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Manchester – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Grant
 Manchester – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Manchester – osada w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
 Manchester – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Coffee
 Manchester – wieś w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Manchester – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Manchester – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Kitsap
 Manchester – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Chesterfield
 Manchester – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Manchester – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Gminy w USA:
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Manchester (ang. Manchester Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Hartford
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Boone
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Manchester (ang. Manchester Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Freeborn
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Ocean
 Manchester (ang. Manchester Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ontario
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cumberland
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie York
 Manchester (ang. Manchester Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Kingsbury
 Manchester (ang. Manchester Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
 Manchester (ang. Manchester Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
 Manchester (ang. Manchester Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Inne znaczenia 
 Manchester – zespół muzyczny z Torunia
 Manchester – album grupy Manchester
 Manchester – album grupy Negatyw
 Kod Manchester – rodzaj kodu używanego w telekomunikacji
 Manchester Mark I – wczesny elektroniczny komputer produkcji brytyjskiej
 Manchester Terrier – rasa psów
 Manchester – tkanina